Слюзар — українське прізвище.

 Слюзар Володимир — професор гімназії в Самборі, голова Самбірської повітової філії товариства «Просвіта»
 Слюзар Володимир Климентійович (нар. 1955) — український журналіст, економіст, громадсько-політичний діяч.
 Слюзар Дмитро Йосипович (1919—1945) — обласний провідник ОУН Львова, посмертно нагороджений Золотим Хрестом Заслуги.
 Слюзар Роман Климентійович (1890—1952) — український правник, громадський діяч, доктор права.
 Слюзар Степан Климентійович (нар. 1950) — український журналіст, редактор.

Див. також 
 Слюз
 Слюзикевич

Примітки 

Українські прізвища